Sporck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Anton von Sporck (1662–1738), Kunstmäzen und Verleger, Reichsgraf
 Johann von Sporck (1600–1679), bayerischer und später kaiserlicher General der Kavallerie, Reichsgraf

Sporck ist auch der Name der westfälisch-böhmischen Familie Sporck (Adelsgeschlecht)